Mendocino – processore Intel
Mendocino – città della California
Contea di Mendocino – contea situata in California
Mendocino – albero monumentale 
Capo Mendocino – promontorio della costa californiana